Miejscowości w USA:
 Hackensack – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Hackensack – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen

Inne:

 Hackensack – rzeka w stanie New Jersey, uchodząca do Newark Bay